Сборная Италии по регби () — национальная команда, представляющая Италию на международных соревнованиях по регби-15 высшего уровня. Национальная команда управляется  и является одной из лучших в Европе. World Rugby относит итальянскую команду к сборным хай-перфоманс, то есть к наиболее сильным командам мира. Сборная проводит свои домашние матчи на «Олимпийском стадионе», вмещающем более 72 тысяч зрителей.

С 2000 года сборная Италии регулярно участвует в самом престижном регбийном турнире Европы — Кубок шести наций, в котором ни разу не поднималась выше 4-й строчки. Раз в четыре года выступает на чемпионате мира, наилучший результат команды — две победы на групповом этапе.

Прозвище команды — «голубые», из-за традиционного цвета формы. Нынешний главный тренер — ирландец Конор О’Ши, возглавляющий сборную с марта 2016 года. Капитан команды — рекордсмен сборной по количеству сыгранных матчей восьмой номер Серджо Париссе.

История 
Регби впервые проникло в Италию в начале XX века, когда в него играли британские моряки, находившиеся в итальянских портах. Первый официальный матч провели в 1911 году. В 1928 году была образована , после чего, в следующем году был сыгран первый матч национальной сборной против Испании, проигранный со счётом 0:9.

Итальянцы участвовали во всех кубках мира по регби, однако им ни разу не удалось выйти из группы.

Кроме этого сборная Италии с 2000 года соревнуется в кубке шести наций вместе с другими сильнейшими европейскими сборными. Высшим достижением в этом турнире считается 4-е место в 2007, когда итальянским регбистам впервые удалось выиграть два матча. В розыгрыше 2012 года итальянцы проиграли первые четыре матча, но затем обыграли сборную Шотландии со счётом 13:6 на Олимпийском стадионе в Риме, что позволило избежать последнего места и «деревянной ложки».

История выступлений

Чемпионаты мира

Кубок шести наций

Игроки

Текущий состав 
Состав на осенние тестовые матч 2012 года.

Главный тренер: Жак Брюнель.

Обновление: 25 ноября 2012 года.

Форма

Поставщики и спонсоры 
Традиционные цвета итальянской сборной — бело-голубые. Домашняя форма итальянцев — голубые майки, белые шорты, голубые гетры дома; цвета на выезде — обратные.

Домашняя

Гостевая

Тренеры

Литература

На итальянском языке

Примечания

Ссылки 

 

Регби в Италии
Италия
Регби